SS-X-10 Scrag è stato il nome in codice NATO impiegato per identificare, erroneamente, due diversi missili balistici intercontinentali (ICBM) ritenuti essere il vettore missilistico selezionato nel corso del programma FOBS sovietico: 

 GR-1 – missile balistico intercontinentale (ICBM) del 1961, non entrato in servizio;
 UR-200 – missile balistico intercontinentale (ICBM) del 1962, non entrato in servizio.